

Степний сільський округ — сільський округ, Бородуліхинський район, Абайська область
 Степний сільський округ — сільський округ, Каргалинський район, Актюбинська область
 Степний сільський округ — сільський округ, Тімірязєвський район, Північноказахстанська область